MLD steht für:
 Malediven, ITU-Code
 Air Moldova, eine Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Marxisten-Leninisten Deutschland, eine maoistische Gruppe
 Metachromatische Leukodystrophie, eine Lipidspeicherkrankheit
 Manuelle Lymphdrainage, eine Therapieform der physikalischen Anwendungen
 den Internationale-Fernmeldeunion-Landeskenner im internationalen Kurzwellenrundfunk für die Malediven
 ein in ICMPv6 definiertes Netzwerkprotokoll, siehe ICMPv6#Multicast Listener Discovery – Type 130
 das Projekt Muslimisches Leben in Deutschland der Deutschen Islam Konferenz
 römische Zahlzeichen für 1450

MLD